Australia la Jocurile Olimpice de vară din 2012 de la Londra, în perioada 27 iulie - 12 august 2012, a participat cu o delegație de 410 de sportivi care a concurat la 23 de sporturi. S-a aflat pe locul 10 în clasamentul pe medalii.

Referințe
  Australia la Jocurile Olimpice de vară din 2012  pe Sports Reference

Australia la Jocurile Olimpice
Țări la Jocurile Olimpice de vară din 2012